een synoniem voor diastolische bloeddruk, zie bloeddruk.
een drukverschil in de natuurkunde, zie Druk (grootheid)#Relatieve en absolute druk, over- en onderdruk
een vacuüm